Godensholter Tief bezeichnet:

 einen Abschnitt des Fließgewässers Aue-Godensholter Tief, siehe Aue (Zwischenahner Meer)
 ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, siehe Godensholter Tief (Naturschutzgebiet)